Évreux (Frankrijk), stad in Frankrijk
 graafschap Évreux
 bisdom Évreux
 huis Évreux, koningen van Navarra
 ALM Évreux, sportclub uit Évreux, voortal bekend in het basketbal
 Évreux FC, voetbalclub uit Évreux